José Correa bzw. José Corrêa ist der Name folgender Personen:

* José Alberto Iglesias Correa (Pseudonym Tanguito; 1945–1972), argentinischer Sänger und Songwriter
 José Antonio Alvarado Correa (* 1951), nicaraguanischer Politiker, ehemaliges Mitglied der PLC
 José Eugênio Corrêa (1914–2010), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Caratinga